Кристобаль Вальенте (, род. 30 декабря 1962) — парагвайский шахматист, международный мастер.

Семикратный чемпион Парагвая (1981, 1982, 1985, 1989, 1991, 1992, 1997 гг.). В 1999 г. поделил в национальном чемпионате 1—3 места с Э. Перальтой и Р. Кропффом. По итогам дополнительного матч-турнира получил серебряную медаль. Бронзовый призер чемпионатов Парагвая 1996 и 1998 гг.

В составе сборной Парагвая участник восьми шахматных олимпиад, панамериканских командных чемпионатов 1987, 1991 и 1996 гг.

Победитель международного турнира в Асунсьоне (1995 г.).

В 1980 г. участвовал в юниорском чемпионате мира.

В 1989, 1993, 1995, 1996, 1998, 2003 гг. представлял Парагвай в зональных турнирах.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии К. Вальенте в базе Chessgames
 Личная карточка К. Вальенте на сайте 365Chess

Шахматисты Парагвая
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам